Miejscowości w USA:
 Gum Springs – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Gum Springs (ang. Gum Springs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White